Santiago Bernabéu peut faire référence à :

Santiago Bernabéu (1895-1978), ancien footballeur espagnol puis président du Real Madrid de 1943 à 1978 ; 
Stade Santiago Bernabéu, stade de football du Real Madrid ;
Trophée Santiago Bernabéu, un trophée d'été espagnol ;
Santiago Bernabéu, une station de métro attenante au stade.